Jméno a příjmení Josef Soukup má více nositelů:

 Josef Soukup (1854–1915) – středoškolský profesor a autor soupisů památek 
 Josef Věnceslav Soukup (1819–1882) – český učitel, hudební skladatel, malíř a odborný publicista
 Josef Soukup (1874–1946) český římskokatolický kněz, kanovník a děkan metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze
 Josef Soukup (geolog) (1904–1980) – český geolog a paleontolog
 Josef Soukup (výtvarník) (1919–2004) – sklářský výtvarník, šperkař, designér a pedagog